Борзых — фамилия. Известные носители:
 Борзых, Александр Иванович (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Борзых, Василий Лаврентьевич (1912—1995) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Борзых, Евгения Михайловна (род. 1986) — российская певица и автор текстов.